mozaika – dekoracja w postaci ornamentu lub obrazu, wykonana z drobnych, o różnej kolorystyce, fakturze i kształcie kamyczków, kawałków szkła lub ceramiki
 mozaika – grupa chorób roślin (głównie wirusowych)
 Mozaika – debiutancki album Kasi Cerekwickiej wydany w 2000 roku
 mozaika – objaw chorobowy u roślin w postaci jasnozielonych lub żółtawych plam na tle zdrowej zieleni liścia
 Mozaika – czasopismo poświęcone nauce języków obcych wydawane w latach 1958–1990 przez Wydawnictwo Oświatowe „Wspólna Sprawa”
 mozaicyzm – obecność dwóch linii komórkowych o różnym genotypie u jednego osobnika, który powstał z jednej zapłodnionej komórki jajowej
 chimera (mozaika genetyczna) – organizm zbudowany z komórek różniących się genetycznie
 Mozaika – radziecki zespół rockowy grający w latach 1969–1990

Wybrane mozaiki 
W zdobnictwie:
 mozaika sztyftowa – mozaika, jaką pokrywano ściany świątyń w IV tys. p.n.e. w południowej Mezopotamii
 pietra dura (mozaika florencka) – technika zdobienia powierzchni przez układanie obrazów i ornamentów z płytek z twardych odmian kamienia
W botanice:
 mozaika tytoniowa – wirusowa choroba tytoniu objawiająca się powstawaniem jasnych plamek na liściach